Huichol (volk), een indiaans volk in Mexico
 Huichol (taal), de taal van dat volk